Brede steht für:

 Brede (Brakel), ehemaliger Stadtteil der ostwestfälischen Stadt Brakel in Nordrhein-Westfalen
 Brede Sogn, Kirchspielgemeinde in Dänemark
 Brede (Brede Sogn), Ortschaft im Kirchspiel Brede Sogn in Dänemark
 Brede Å, Fluss in Sønderjyllands Amt, Dänemark
 Brede (Rother District), Ort im Rother District, East Sussex, England
 Brede (Fluss), Küstenfluss in East Sussex, England
 Brede-Klasse der RNLI, Seenotrettungsboot-Klasse der Royal National Lifeboat Institution 
 Kurzversion des Namens der Bündelschule Schulen der Brede in Brakel

Brede ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Brede (1834–1920), deutscher Komponist
 Helmut Brede (* 1935), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Herbert Brede (1888–1942), estnischer Generalmajor
 Hermann Brede (* 1923), deutscher Architekt
 Julius Brede (1800–1849), deutscher Schachkomponist
 Lennart Brede (* 1975), deutscher Photograph und Regisseur
 Ulla Brede-Hoffmann (* 1950 als Ursula Brede), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch:
 Brede Waterworks Tramway
 Breede
 La Brède